Il doppio del torneo di tennis Pekao Open 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Alberto Martín e Eyal Ran che hanno battuto in finale Mariano Hood e Martín Rodríguez 7-62, 65-7, 6-2.

Teste di serie 

 Mariano Hood /  Martín Rodríguez (finale)
 Alberto Martín /  Eyal Ran (Campioni)

 Paul Rosner /  Jason Weir-Smith (quarti di finale)
 Adam Peterson /  Jim Thomas (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Pekao Open 2000